Saričev (vulkan), vulkan u Rusiji

Osobe s prezimenom Saričev:
 Valerij Saričev,  rusko-tađikistanski-južnokorejski nogometni vratar
 Gavril Saričev, ruski istraživač
 Genadij Saričev, ruski nogometni trener i bivši igrač